Jméno a příjmení Vladimír Váňa má více nositelů:

 Vladimír Váňa (1932–2000) – český esperantista
 Vladimír Váňa (politik) (1927–???) – politik, po sametové revoluci poslanec FS za HSD-SMS
 Vladimír Váňa (programátor) (* 1950) – český programátor a středoškolský pedagog